A Wien-törvény alatt Wilhelm Wien (1864. január 13–1928. augusztus 30.) német fizikus törvényeit értjük, melyek az alábbiak:

 Wien-közelítés, amely a rövid (nagyfrekvenciás) hullámhosszú hősugárzás egyenletét írja le.
 Wien-féle eltolódási törvény, amely egy test hőmérséklete és hullámhossz-csúcsa, vagy az elnyelt fény frekvenciája közötti összefüggés leírására alkalmas.
 Wien–Planck-törvény, a Planck-törvény egyik alternatív neve, amely a hősugárzás teljes spektrumát írja le.